Chandrayaan-3 è una sonda lunare indiana che dovrebbe essere lanciata nel 2024.

La sonda, composta da un lander ed un rover al suo interno (come orbiter verrà utilizzato quello della missione precedente), sarà svolta in collaborazione con la Jaxa, l'agenzia spaziale giapponese, sarà lanciata da un vettore nipponico H-3 potenziato; e dovrà esplorare le regioni polari della Luna.

Note

Altri progetti 

Esplorazione della Luna